Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1964 was de 2e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 2 tot en 16 april in Guatemale werd gespeeld. El Salvador werd voor de eerste keer winnaar. Er werd gespeeld in 2 steden, Mazatenango en Guatemala-Stad

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 1964
Voetbal in Guatemala
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Guatemala